Die Abkürzung KTUL bezeichnet:
 den Tulsa International Airport,
 einen Fernsehsender in Tulsa, siehe KTUL (Fernsehsender).

KTUL